Robert Bunsen, químic alemany.
 Bec Bunsen, instrument utilitzat al laboratori.
 Pila de Bunsen, cel·la electroquímica primària (és a dir, no recarregable) de zinc-carboni.
 Bunsen (cràter), cràter lunar.